Symbolsprache steht für:

 Informationsübertragung mittels Symbolen; siehe Symbolsprache (Informationsübertragung)
 metaphernreiche Sprachäußerungen Sterbender; siehe Symbolsprache (Palliative Care)